

Карааспан — село, Карааспанський сільський округ, Ордабасинський район, Туркестанська область, колишня назва — Майарик (населені пункти Караспан та Карла Маркса)
 Карааспан — село, Карааспанський сільський округ, Ордабасинський район, Туркестанська область, колишня назва — Обручевка

Див. також 
 Карааспанське (колишня назва — Карааспан)
 Карааспанський сільський округ